Torneo Apertura 2012 puede referirse a:

Torneos deportivos 
 Torneo Apertura 2012 en Bolivia.
 Torneo Apertura 2012 en Chile.
 Torneo Apertura 2012 en Colombia.
 Torneo Apertura 2012 en Costa Rica.
 Torneo Apertura 2012 en El Salvador.
 Torneo Apertura 2012 en Guatemala.
 Torneo Apertura 2012 en Honduras.
 Torneo Apertura 2012 en México.
 Torneo Apertura 2012 en Nicaragua
 Torneo Apertura 2012 en Panamá.
 Torneo Apertura 2012 en Perú.
 Torneo Apertura 2012 en Paraguay.
 Torneo Apertura 2012 en Uruguay.
 Torneo Apertura 2012 en Venezuela.

Véase también 
 Torneo Clausura 2012, .
 Torneo Apertura 2011, .